Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2000 był 48 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 53 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 
W sezonie 2000 do mistrzostw Europy zaliczane były 53 rajdy, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem – 20, były punktowane najwyżej, potem o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).

Przypisy